V Německu ocenění Fotbalista roku (Fußballer des Jahres) udělují od roku 1960 fotbaloví novináři z Asociace německých sportovních novinářů (Verband der Deutschen Sportjournalisten) ve spolupráci s magazínem Kicker. Vybírá se z německých fotbalistů působících v Německu nebo v zahraničí nebo ze zahraničních fotbalistů působících v Německu. Od roku 1996 se oceňují i nejlepší fotbalistky.

Prvním zahraničním fotbalistou, který získal toto ocenění, se stal Brazilec Aílton v roce 2004.

Přehled vítězů – muži 
Pozn.: do roku 1991 jako Fotbalista roku Západního Německa.

Přehled vítězů – ženy

Fotbalista roku (Východní Německo) 
Ocenění bylo udělováno v letech 1963–1991 magazínem Die Neue Fußballwoche.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Přehled vítězů - muži na Weltfussball.de 
 Přehled vítězů (Východní Německo) na ddr-fussball.net 

Německo
Fotbal v Německu
Německá sportovní ocenění
Držitelé německých sportovních ocenění